Schweska ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Schweska (1901–1953), deutscher Opernsänger (Bassbariton)
 Marc Schweska (geb. 1967), deutscher Schriftsteller